Havemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Electra Havemeyer Webb (1888–1960), US-amerikanische Kunstsammlerin und Museumsgründerin
 Frederick Christian Havemeyer (1807–1891), US-amerikanischer Unternehmer
 Henry Osborne Havemeyer (1847–1907), US-amerikanischer Unternehmer
 Horace Havemeyer (1886–1956), US-amerikanischer Unternehmer und Kunstsammler
 Louisine W. Havemeyer (1855–1929), US-amerikanische Kunstsammlerin, Mäzenin und Frauenrechtlerin
 Theodore Havemeyer (1839–1897), US-amerikanischer Unternehmer
 William Frederick Havemeyer (1804–1874), US-amerikanischer Unternehmer und Bürgermeister von New York